Туря́нський:
 Турянський Василь Михайлович — майор Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Турянський Володимир Славомирович — підполковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Турянський Іван (1889—1966) — громадсько-політичний діяч Коломийщини у 1920 — 30-их pp.
 Турянський Іван Миколайович (1950—2018) — український енергетик, фундатор Держенергонагляду України
 Турянський Ігор Мефодійович (1941) — український дипломат.
 Турянський Осип Васильович (1880—1933) — український письменник і літературний критик.
 Турянський Роман Володимирович (1896—1940?) — комуністичний діяч і публіцист.
 Турянський Сергій Миронович ( 1962) — радянський і український футболіст, нападник, тренер.
 Турянський Юрій Іванович — український політик, науковець-економіст, підприємець, громадський діяч. Виконував обов'язки голови Львівської обласної державної адміністрації (2014)
 Турянський Врх (словен. Turjanski Vrh) — поселення в общині Раденці, Помурський регіон, Словенія.

Див. також 
 Туранський

Українські прізвища